Altensberg ist der Ortsname von

 Altensberg (Gestratz), Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Altensberg (Kaltental), Ortsteil des Marktes Kaltental, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Altenberg